Llista d'asteroides del 177001 al 178000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|177001-177100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|177101-177200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|177201-177300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|177301-177400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|177401-177500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|177501-177600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|177601-177700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|177701-177800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|177801-177900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|177901-178000 [ modifica]

|-
|}